Bill Cummings, Amerikaans autocoureur
 Brian Cummings, Amerikaans muzikant, stemacteur en radiopresentator
 Burton Cummings, Canadees muzikant en liedjesschrijver
 Constance Cummings, Amerikaans actrice
 E.E. Cummings, Amerikaans dichter en schrijver
 Emilie Cummings-Enneking, Nederlands beeldhouwster
 Erin Cummings, Amerikaans actrice
 Irving Cummings, Amerikaans acteur en regisseur
 Omar Cummings, Amerikaans-Jamaicaans voetballer
 Robert Cummings, Amerikaans acteur
 Steve Cummings, Brits wielrenner

Zie ook 
 Cumming (doorverwijspagina)